Paganichesi – abitanti di Paganica
Paganichesi – abitanti di Paganico Sabino
Paganichesi – abitanti di Paganico